Юрий Михайлович Беленький (род. 4 мая 1956, Макеевка, Донецкая область, Украинская ССР, СССР) — российский драматург, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, оказавший значительное влияние на производство телесериалов в России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2010).

Биография 
В 1985 году окончил факультет журналистики МГУ.

Работал режиссёром, режиссёром-постановщиком, сценаристом, продюсером. Для телевидения начал работать как режиссёр-постановщик и продюсер с 1992 года.

В настоящее время Юрий Беленький является учредителем и генеральным продюсером студии «Гармония».

Член Союза кинематографистов России, Ассоциации теле-кино-продюсеров, Международной академии телевизионных наук и искусств «Emmy», Академии Российского телевидения «Тэфи», Евразийской академии телевидения и радио (ЕАТР), кандидат искусствоведения.

Одним из первых начал производство сериалов в России — «Горячев и другие» (1992—1994), «Клубничка» (1996—1997) и других.

К июлю 2011 года завершил более 35 проектов.

С 2005 года ведёт активную педагогическую деятельность (ГИТР им. Литовчина, Школа телевидения «Останкино», Высшие режиссёрские курсы ВГИКа).

С 2011 года руководит мастерской режиссуры телевизионных программ во ВГИКе.

Семья 
Разведён.

Сын Михаил Беленький родился 11 марта 1984 года.

Дочь Полина Беленькая родилась 6 июня 1986 года.

Дядя известной телеведущей Тутты Ларсен.

Фильмография

Наград и звания 
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1 июля 2010 года) — за большие заслуги в области культуры, печати, телерадиовещания и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники факультета журналистики МГУ